Skatteförvaltningen kan syfta på:

 Skatteförvaltningen (Finland) – finländsk statlig myndighet
 Skatteförvaltningen – skatt i Sverige, se Skatteverket